«Металлург» — советский футбольный клуб из города Ермак (ныне — Аксу). Основан не ранее 1968 года.

В 1968—1970, 1990—1991 годах играл в первенстве СССР.

Достижения 
 В первенстве СССР — 14-е место в зональном турнире Класса «Б» (Д-3): 1968

Результаты

Известные тренеры 
 Линчевский, Владимир Викторович.

Известные игроки 
 Антонов, Виктор Васильевич;
 Байсуфинов, Талгат Маруанович.

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Казахстана